Čajkovski priimek več znanih oseb:

 Peter Iljič Čajkovski (1840—1893), ruski skladatelj
 Nikolaj Vasiljevič Čajkovski (1850—1926), ruski politik, revolucionarni socialist, narodnik
 Zlatko Čajkovski (1923—1998), hrvaški nogometaš
 Željko Čajkovski (1925—2016), hrvaški nogometaš